Třebovice můžou být:

 Třebovice, obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Třebovice (Ostrava), část statutárního města Ostrava
 Třebovice (Ktiš) (Siebitz), téměř zcela zaniklá obec, vyčleněná z vojenského újezdu Boletice a okresu Český Krumlov do obce Ktiš v okrese Prachatice

Externí odkazy